Albert Sharpe (1885-1970), acteur nord-irlandais ;
 Allan Sharpe (1949-2004), acteur écossais ;
 Andrew Sharpe, baron Sharpe d'Epsom, courtier et homme politique britannique ;
 Bob Sharpe (né en 1951), joueur de basket-ball canadien ;
 Cassie Sharpe (née en 1992), skieuse acrobatique canadienne ;
 Darcy Sharpe (né en 1996), snowboardeur canadien ;
 Day'Ron Sharpe (né en 2001), joueur de basket-ball américain ;
 Don Sharpe (1929-2004), monteur son britannique ;
 Edmund Sharpe (1809-1877), architecte, ingénieur de chemins de fer britannique ;
 Ella Freeman Sharpe (1875-1947), professeur de lettres et psychanalyste britannique ;
 James Sharpe (né en 1962), athlète et homme politique néerlandais ;
 Karen Sharpe (née en 1934), actrice américaine ;
 Kirrily Sharpe (née en 1973), joueuse de tennis australienne ;
 Larry Sharpe (1950-2017), nom de ring du catcheur (lutteur professionnel) et entraîneur de catch Larry Weil ;
 Lee Sharpe (né en 1971), footballeur anglais ;
 Nathan Sharpe (né en 1978), joueur australien de rugby à XV ; 
 Nigel Sharpe (1904-1962), joueur britannique de tennis ;
 Ray Sharpe (né en 1938), chanteur guitariste compositeur de rhythm and blues et rockabilly américain ; 
 Richard Bowdler Sharpe (1847-1909), zoologiste britannique ;
 Samuel Sharpe (1801-1832), un esclave jamaïcain qui mena la révolte de 1832 ;
 Shaedon Sharpe (né en 2003), joueur de basket-ball américain ;
 Shannon Sharpe (né en 1968), joueur américain de football américain ;
 Tom Sharpe (1928-2013), écrivain britannique ;
 Anthony « Tony » Sharpe (né en 1961), athlète canadien ;
 Tyler-Justin Anthony Sharpe (né en 2002), dit Lil Tecca, rappeur américain ;
 Walter Sharpe (né en 1986), joueur de basket-ball américain ;
 Will Sharpe (né en 1986), acteur, scénariste et réalisateur anglais ;
 William Forsyth Sharpe (né en 1934), économiste américain, lauréat du « Prix Nobel » d'économie, à l'origine du ratio de Sharpe.

Oiseaux 
 Le Cratérope de Sharpe est une espèce de passereau de la famille des Leiothrichidae ;
 Le Pic de Sharpe est une espèce d'oiseaux de la famille des picidae, proche du Pic vert ;
 Le Spréo de Sharpe est une espèce de passereau de la famille des sturnidae ;

Autres 
 Brown & Sharpe, fut l'un des leaders mondiaux de l'industrie des machines-outils ;
 Edward Sharpe and the Magnetic Zeros est un groupe californien fondé autour d’Edward Sharpe, alias Alex Ebert ;
 Sharpe, une série télévisée britannique en 16 épisodes diffusée de 1993 à 2008 sur ITV.

Patronyme anglais